Примако́в () — російське прізвище, утворене від прізвиська Примак («приймак»).

 Примаков Віталій Маркович (1897–1937) — український радянський військовий діяч, дипломат, комкор.
 Примаков Генрі (1914–1983) — фізик (США), уродженець Одеси.
 Примаков Євген Максимович (1929–2015) — Голова Уряду Російської Федерації в 1998–1999 рр.
 Примаков Каміль Юрійович (1985) — заступник губернатора Дніпропетровської області.

Див. також 
 Приймак
 Прийма
російські прізвища